Zkratka PSA má více významů:
 
 Groupe PSA – francouzský automobilový koncern 
 Photographic Society of America – fotografická organizace
 Prostatický specifický antigen – protein tvořený a secernovaný epitelem prostaty
 Pressure Swing Adsorption – metoda průmyslové separace plynů
 Passenger service agent – pracovník DLR
 Public service announcement – zpráva pro širokou veřejnost s veřejně prospěšným účelem 

Zkratky